Гламочевичи () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Гламочевичах проживало 90 человек.

Население 
В населении деревни значительно преобладают сербы, доля остальных национальностей мала, среди меньшинств можно выделить мусульман (боснийцев).

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 Сербы — 70 человек (77,78 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 20 человек (22,22 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской